HNY est un sigle qui peut désigner :
 , une expression traditionnelle et le nom de plusieurs œuvres.

HNY est un code qui peut désigner :
 , de Hengyang, dans la province du Hunan, en Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports